Maidán es un término de origen persa, que designa una plaza.

Puede referirse también a:
 Plaza de la Independencia de Kiev, conocida en ucraniano como Maidán Nezalézhnosti o simplemente Maidán;
 Euromaidán, una serie de manifestaciones y disturbios ocurridos entre 2013 y 2014, centrados en la Plaza de la Independencia de Kiev.